Le qualificazioni del singolare maschile del Lipton Championships 1998 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo Lipton Championships  1998 prevedevano 48 partecipanti di cui 12 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Sébastien Lareau (Qualificato)
 Alex O'Brien (primo turno)
 Ramón Delgado (Qualificato)
 Steve Campbell (Qualificato)
 Christian Vinck (Qualificato)
 Leander Paes (ultimo turno)
 Dennis van Scheppingen (Qualificato)
 André Sá (primo turno)
 David Wheaton (Qualificato)
 Marcos Ondruska (primo turno)
 Dick Norman (Qualificato)
 Brian MacPhie (ultimo turno)

 Michael Sell (ultimo turno)
 Andrej Čerkasov (primo turno)
 Oscar Burrieza-Lopez (ultimo turno)
 Guillermo Cañas (ultimo turno)
 Francisco Roig (Qualificato)
 Xavier Malisse (primo turno)
 Bernd Karbacher (primo turno)
 Roberto Jabali (primo turno)
 Doug Flach (primo turno)
 Gerald Mandl (primo turno)
 Ivo Heuberger (Qualificato)
 Sebastián Prieto (ultimo turno)

Qualificati 

 Sébastien Lareau
 Ivo Heuberger
 Ramón Delgado
 Steve Campbell
 Christian Vinck
 Roberto Jabali

 Dennis van Scheppingen
 Francisco Roig
 David Wheaton
 Neville Godwin
 Dick Norman
 Andrej Čerkasov

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Sezione 9

Sezione 10

Sezione 11

Sezione 12

Collegamenti esterni 

Lipton Championships 1998
ATP Tour 1998